

Новомустафино — присілок, Аургазинський район, Башкортостан
 Новомустафино — присілок, Бураєвський район, Башкортостан

Див. також 
 Мустафино